Миссис Глоуб (Mrs. Globe), также Миссис Земной Шар — международный конкурс красоты для замужних дам, ежегодно проводящийся с лета 1996 года.

История конкурса 

После того, как набравшие популярность конкурсы красоты для юных Мисс стали ежегодными состязаниями на международном уровне, в Соединённых Штатах Америки родилась идея о проведении подобного смотра Красавиц для замужних дам. Так как в Европе уже существовал похожий проект под названием «Миссис мира» новый конкурс стартовал под названием «Миссис Земной Шар» или «Mrs. Globe» (по-английски).

В 2019-м году конкурс «Mrs. Globe 2019» прошел в Шэньчжэни (Китай) с 28-го ноября по 7-е декабря.

Новой «Mrs. Globe-2020» стала  россиянка Ксения Кривко, уроженка г. Кемерово, мама 4-х сыновей, автор и ведущая женских тренингов, телеведущая.

Все Победительницы конкурса Миссис Земного Шара

Примечания

Ссылки 

 Миссис Глоуб — Официальный сайт конкурса

 страничка «Миссис Глоуб» на Фейсбуке

Конкурсы красоты